Moon se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Alexander Moon
 Kwang-Hee Moon